Nancy Cartwright (actrice), een Amerikaans actrice, comédienne en stemactrice
 Nancy Cartwright (filosoof), een Amerikaanse wetenschapsfilosofe